Университет Чунан (, 中央大學校) — престижный частный университет, расположенный в Сеуле, Республика Корея. Университет Чунан был основан в 1918 году в Инсадоне, а в 1938 году переехал в Хынсоктон. Девиз университета: «Live in Truth, Live for Justice» (кор. «의에 죽고 참에 살자»).

Местонахождение 
Главный корпус университета расположен в Хынсоктоне округа Тонджакку в Сеуле, филиал — в городе Ансон (провинция Кёнгидо).

Известные преподаватели 
 Им Тонквон — фольклорист.

Университеты Сеула